Трофим Никомидийский (ок. 284—305) — воин, мученик.

Память этого святого в Православной церкви .

Биография 

О Трофиме известно, что он был воином в Никомедии во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284—305) и отличался жестокостью в исполнении  указов императора.

Когда они с Евкарпием разыскивали христиан, вдруг увидели большое огненное облако, которое сходило с неба, сгущаясь по мере приближения к ним. Из облака раздался Глас: «Для чего вы так усердствуете, угрожая рабам Моим? Не прельщайтесь: никто не может подчинить своей власти верующих в Меня, но лучше сами присоединитесь к ним и тогда приобретёте себе Царство Небесное».

Воины в страхе упали на землю и говорили друг другу: «Поистине велик Бог, явившийся нам ныне. Счастливы будем мы, если станем рабами Его».

Господь сказал: «Встаньте, покайтесь, вам прощены будут и грехи ваши». Поднявшись, воины в один голос воскликнули: «Прими нас, ибо злы и невыразимы грехи наши. Нет другого Бога, кроме Тебя, Творца и Единого Истинного Бога, а мы и не присоединились ещё к рабам Твоим!» Как только они это сказали, облако сомкнулось и вознеслось к небу. После этого чуда воины выпустили из темницы всех заключённых христиан. За это святых Трофима и Евкарпия предали страшным истязаниям: подвесили и рвали их тела железными крюками. Они в молитвах благодарили Господа, веруя, что Господь простит им прежние тяжёлые грехи. Когда был разожжён костер, святые мученики сами вошли в огонь.

Литература

Ссылки 
 МУЧЕНИКИ ТРОФИМ И ЕВКАРПИЙ

Святые Никомедии
Христианские святые IV века
Святые по алфавиту